Miedes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miedes de Atienza (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Miedes (ort i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar